Claudio Fracassi (1940 – ) – giornalista e scrittore italiano
 Clemente Fracassi (1917-1993) – produttore cinematografico italiano
 Federica Fracassi (1971 – ) – attrice teatrale e cinematografica
 Giuseppe Fracassi (1916-1984) – politico italiano
 Luana Fracassi (1989 – ) – calciatrice italiana, difensore 
 Patrizio Fracassi (1875-1903) – garibaldino e scultore italiano